Bazuin (muziekinstrument)
Bazuin (orgel), een orgelregister
Bazuin, een dorp in de Drentse gemeente De Wolden
Bazuin (evangelische gemeente), geloofsgemeenschap in Hoek van Holland
De Bazuin (Oenkerk), een brassband uit het Friese dorp Oenkerk